

Carriera
Cresciuto nel F.C. Cassina de' Pecchi, con cui vince Coppa Italia e Supercoppa regionali, nel luglio 2010 è acquistato dal Toniolo Milano, a cui legherà buona parte della propria carriera. Esordisce Serie A nel 2017-18 con Milano segna la sua prima rete contro la Feldi Eboli.

Note